

Persone 
 Elmar Reinders – ciclista su strada olandese
 Ina Reinders – triatleta tedesca
 Kate Reinders – cantante e attrice statunitense
 Uwe Reinders – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco